Barthez de Marmorières ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Barthez de Marmorières (1707–1799), französischer Ingenieur und Enzyklopädist
 Paul Joseph de Barthez de Marmorières (1734–1806), französischer Mediziner, siehe Paul Joseph Barthez